Sultanato Seljúcida da Carmânia () era um estado muçulmano sunita turco-persa, estabelecido nas partes da Carmânia e Macrão que haviam sido conquistados do Império Buída pelo Império Seljúcida que foi estabelecido pelo turco Seljuque Bei. O fundador desta dinastia, Cavurte, que sucedeu a Chagri Bei ibne Micail, o governante desta dinastia após a rendição do governante dos buídas, . Pela primeira vez neste período, um estado independente foi formado na Carmânia; eventualmente, após 150 anos, com a invasão do Dinar Maleque, líder dos Oguzes, o Sultanato Seljúcida da Carmânia caiu.

Lista dos governantes da Carmânia 
A Carmânia era uma província no sul da Pérsia. Entre 1053 e 1154, o território também incluía o Omã.
-
 - Em 1012 ela foi tomada pelos Buídas
Cauã Daulá - (1012–1028)
-
 - E, em seguida pelos buídas de Pérsis
Abu Calijar (1029-1040)

-
 - A seguir pelos Oguzes do Império Seljúcida 
-
 Cavurte (1041-1073) 
 Quermã Xá] (1073-1074) 
 Sultão Xá (1074-1075) 
 Huceine Omar (1075-1084) 
 Turã Xá I (1084-1096) 
 Irã Xá (1096-1101) 
 Arslã Xá I (1101-1142) 
 Maomé Xá I (Muhammad) (1142-1156) 
 Tugril Xá (1156-1169) 
 Barã Xá (1169-1174) 
 Arslã Xá II (1174-1176) 
 Turã Xá II (1176-1183) 
 Maomé Xá II (1183-1187)
-
 Maomé II abandonou a Carmânia, que caiu nas mãos do chefe dos Oguzes Dinar Maleque que tornou-se seu governante de 1186 a 1195, ano de sua morte. A Carmânia acabou então por ser anexada ao Império Corásmio em 1196, com o sultão Aladim Tequis do Império Corásmio (1172-1200).

Árvore genealógica

Bibliografia 
 Lista de sultões seljúcidas

Sultanato Seljúcida da Carmânia